, un protocole de transferts de fichiers sécurisés par SSH (protocole «  »)
 , un protocole de transfert de fichiers, non sécurisé et rarement utilisé
 Paire SFTP (), voir paire torsadée
 Société Française de Transport Pétrolier, une compagnie de navigation du groupe Maison Worms & Cie, devenue SFTM en 1971

Références